Centrale kan syfta på:
 Groupe des Écoles centrales, en sammanslutning av franskspråkiga tekniska högskolor

Geografi

Italien 

 Centrale (ort i Italien, Veneto), Provincia di Vicenza, 
 Centrale (ort i Italien, Marche), Provincia di Ascoli Piceno, 
 Centrale (ort i Italien, Trentino-Alto Adige), Provincia di Trento,

Togo 

 Centrale, Togo, region, 

Robotskapade Italienförgreningar